Antoine Payen (1748-1798), architecte et officier du génie belge ;
 Antoine Payen (1792-1853), peintre belge ;
 Antoine Payen (1902-1985), auteur français de dessins animés ;
 Antoine Payen de La Garanderie (1920-2010), philosophe et pédagogue français ;